Carlson pode ser:

Kelly Carlson
Carlson Gracie
Chester Carlson
Carl Carlson
Christy Carlson Romano
Amy Carlson
Carlson Wagonlit Travel 
Evans Carlson
A Patrulha de Carlson

Desambiguação